Nazca (či Nasca) může označovat:

 Nazca (Peru) – město v Peru
 Nazca (provincie) – provincie v Peru
 Nazca (řeka) – řeka v Peru
 Nazca (tektonická deska) — malá tektonická deska
 Nazca (kultura) – předkolumbovská americká kultura

Související články 
 Obrazce na planině Nazca v Peru